Descoberta por Antoine Henri Becquerel, a pechblenda é uma variedade, provavelmente impura, de uraninita. Dela é retirado o urânio, que é constituinte de muitas rochas. É extraído do minério, purificado e concentrado sob a forma de um sal de cor amarela, conhecido como "yellowcake". Yellowcake significa, literalmente, “bolo amarelo”. Deve seu nome à intensa coloração amarela, característica dos compostos secundários de urânio, como pode ser visto na figura que ilustra esta página.

O minério de urânio é retirado da mina e, após processos de extração, é enviado para usina de beneficiamento para obtenção do concentrado de urânio, cuja composição química é o octóxido de urânio, conhecido como yellowcake (U3O8).

O Brasil tem a quinta maior reserva de urânio do mundo, de aproximadamente 300 mil toneladas.

Foi a base da descoberta da radioatividade, após experimentos de Becquerel, que notou que essa pedra emitia uma forte luz, capaz de atravessar objetos opacos.

Também foi base de estudo do casal Curie.

Foi numa amostra de pechblenda que Marie Curie e Pierre Curie conseguiram isolar 2 elementos muito mais radioativos que o urânio, que foram o Polônio (Bem mais radioativo que o urânio), e o Rádio (Cerca de um milhão de vezes mais radioativo que o urânio).

Mineiros de pechblenda apresentavam alta incidência de câncer de pulmão às pessoas que mantinham contato.

Minérios